Ванченко — українське прізвище.

 Ванченко Костянтин Іполитович (сценічне ім'я: Писанецький; 1863 — 1928) — український актор, драматург;
 Ванченко-Івашенко Петро Захарович (1898 —1937) — український письменник та актор;

Українські прізвища
Прізвища на -енко